Militia (band) - Belgische band
 Militia (Italiaanse band) - Italiaanse band
 Militia (politiek) - Italiaanse neo-nazi groep
 Militia (film) - Amerikaanse film uit 2000
 Militia Dei - pauselijke bul
 Militia equestris - voorgeschreven militaire loopbaan voor de Romeinse ridderstand (equites)
 Soul Militia - Estische band

Zie ook
 Militie - groep burgers die (para)militaire taken op zich genomen hebben